GPSO est un sigle, qui peut signifier :
 Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest, un projet français de lignes à grande vitesse ;
 Grand Prix du Sud-Ouest, une course hippique ;
 Établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest, une structure intercommunale française du département des Hauts-de-Seine, qui a succédé en 2016 à la communauté d'agglomération éponyme créée en 2010 ;
 Grand Paris Seine et Oise, une autre intercommunalité française (située un peu plus au nord-ouest - en aval - que Grand Paris Seine Ouest) du département des Yvelines, créée le , et qui a opté pour le sigle GPS&O afin d'éviter la confusion avec l'intercommunalité précédente.